

Patronyme

 Kazuto Nakazawa (1968-), personnalité de l'animation, character designer et illustrateur japonais ;
 Keiji Nakazawa (1939-2012), mangaka japonais, auteur de Gen d'Hiroshima ;
 Michael Nakazawa (1975-), catcheur japonais ;
 Sae Nakazawa (1983-), judokate japonaise ;
 Sota Nakazawa (1982-), footballeur japonais ;
 Yūji Nakazawa (1978-), footballeur japonais ;
 Yūko Nakazawa (1973-), idole japonaise, membre de la première formation du girls band Morning Musume.

Patronyme japonais